Сидиновка () — село в Бродовской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 224 человека. Занимает площадь 0,979 км². Почтовый индекс — 80606. Телефонный код — 3266.

Ссылки 
 Сидиновка на сайте Верховной рады Украины